Twin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Twin Township (Darke County, Ohio)
 Twin Township (Preble County, Ohio)
 Twin Township (Ross County, Ohio)